Кири́лловская улица — улица в центре Санкт-Петербурга, проходящая от Старорусской улицы до улицы Моисеенко.

История переименований 
7 марта 1880 года присвоено название Болотный переулок. Связано с характером местности, по которой проходит улица. Параллельно существовало название Треповская улица, вероятно, по фамилии домовладельца.

Современное название присвоено 16 апреля 1887 года, как указано в решении, «в честь первоучителя славян Святого Кирилла, согласно ходатайству попечителя учебного округа».

Достопримечательности 
  Дом № 4  — особняк купца Н. Н. Башкирова, 1895 г., перестраивался в 1903 г. (арх. А. И. Поликарпов), 1905—1906 гг., 1907—1910 гг. (арх. Я. Г. Гевирц).
  Дом № 19  — Римско-католическое убежище благотворительного общества для бедных мальчиков («Дом Кербедза»), 1900 г. (гражд. инж. И. Ю. Мошинский), 1912—1913 г. М. М. Перетяткович.
  Дом № 23 — доходный дом в стиле модерн, построенный в 1907—1908 годах по проекту архитектора Николая Каценеленбогена для купеческой семьи Изотовых. Участок под зданием принадлежал семье с 1881 года. После революции национализированное здание сохраняло жилую функцию вплоть до 2008 года, когда его признали аварийным и расселили к 2010-му. В 2012 году дом включили в программу «Молодежи — доступное жилье». В 2015 году был разработан проект капитального ремонта здания от компании ООО «СТИЛЕС», в 2016-м начались работы. Несмотря на то, что разборке подлежали только частично стены между лицевым корпусом и флигелем, рабочие ООО «Балтика» сносили всю дворовую часть. Из-за некачественного демонтажа частично обрушился лицевой корпус, по стене пошли трещины. Рабочая группа КГИОП выдала предписание остановить работы, было решено отправить проект реконструкции на корректировку и рекомендовано максимально сохранить исторические элементы, которые сохраняют несущую способность. При этом после повторного осмотра объекта комитет согласовал разборку двух верхних этажей из пяти сохранившихся у лицевого корпуса, хотя экспертиза 2 августа 2018 года выявила высокую «сплошность» и прочность фасадных стен. Работы на площадке были заморожены вплоть до 2019 года, при этом в непосредственной близости шло возведение 8-этажного ЖК «Форсайт», из-за чего по соседнему дому № 18 пошли трещины. К октябрю 2020 года ремонт дома Изотова находился на этапе укладки перекрытий. Строительные работы закончились в 2022 году, по их результатам здание лишилось двух оригинальных верхних этажей и дворовых флигелей. Осенью 2022 года Следственный Комитет запросил материалы по проекту реконструкции здания в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного против чиновников КГИОП.

Социальные объекты 
 Дом 3 — тубдиспансер № 8.
 Дом 11 — здание 7-й гимназии.
 Дом 14 — общежитие медицинской академии.
 Дом 19 — Ленинградская областная универсальная научная библиотека.

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Площадь Восстания».

См. также 
Улица граничит со следующими улицами:
 Старорусская улица
 8-я Советская улица
 10-я Советская улица
 улица Моисеенко

Литература

Примечания

Ссылки